Marcellina (voornaam), een Italiaanse naam die is afgeleid van de Latijnse naam Marcellus
Marcellina (Italiaanse gemeente), een gemeente in Italië
Marcellina (Santa Maria del Cedro), een plaats in Italië